Eppes steht für:
 Eppes, eine Gemeinde in Frankreich 

Eppes ist der Familienname folgender Personen: 
 Francis W. Eppes (1801–1881), US-amerikanischer Pflanzer, Farmer, Laie sowie Gemeindevertreter der Episkopalkirche, Friedensrichter und Politiker
 John Wayles Eppes (1773–1823), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Epes